La Deildabikar 2014, nota anche come Lengjubikar per motivi di sponsorizzazione, è stata la 19ª edizione del torneo. È iniziata il 14 febbraio 2014 ed è terminata il 25 aprile 2014. L'FH Hafnarfjörður ha vinto il trofeo per la sesta volta nella sua storia.

Fase a gironi

Girone A

Girone B

Girone C

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 aprile 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 aprile 2014

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 aprile 2014

Finale

Tabellone (dai quarti)

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2014
Deildabikar